Micklitz ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Wolfgang Micklitz, deutscher Jurist
 Robert Micklitz (1818–1898), österreichisch-schlesischer Forstmann 
 Julius Micklitz (1821–1885), österreichisch-schlesischer fürstbischöflicher Oberforstmeister und forstwirtschaftlicher Schriftsteller und Bruder des Robert Micklitz.
 Theodor Hugo Micklitz (1856–1922), österreichischer Forstmann und Sohn des Julius Micklitz.